Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute à Hershey du  au .

Andrea Temesvári remporte le simple dames. En finale, elle bat Catherine Tanvier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Susan Leo.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1982
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Sport en mars 1982